Sulzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Sulzmann (1940–1999), deutscher Lehrer, Pädagoge, Lehrbeauftragter, Orgelsachverständiger, Orgelbauer und Sachbuchautor
 Erika Sulzmann (1911–1989), deutsche Ethnologin
 Stan Sulzmann (* 1948), britischer Jazzsaxophonist